Le nom japonais Onchi (恩地) est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Hideo Onchi (né en 1933), réalisateur et scénariste japonais
 Onchi Koshiro (1891-1955), peintre japonais

Homonymie de patronyme japonais